Tapadás, fizikai fogalom
 Jelentéstapadás, a szóalkotás egy módja